

Брень — село в гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Брень — село в гміні Ліся Ґура Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Брень — село в гміні Бежвник Хощенського повіту Західнопоморського воєводства